Govindgarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Govindgarh (ort i Indien, Rajasthan, Alwar), 
 Govindgarh (ort i Indien, Rajasthan, Ajmer), 
 Govindgarh (ort i Indien, Madhya Pradesh), Rewa, 

Robotskapade Indienförgreningar